Корогодский:

 Корогодский, Гарик (Григорий Давидович) (род. 1960) — украинский бизнесмен, писатель, блогер.
 Корогодский, Залман (Зиновий) Яковлевич (1926—2004) — российский театральный режиссёр.
 Корогодский, Овсей Гершанович (1902—1980) — советский военный историк, полковник.